

Osoby 
 Grzegorz Gwiazdowski (ur. 1974) – polski kolarz
 Kazimierz Gwiazdowski (ur. 1962) – polski polityk i samorządowiec
 Robert Gwiazdowski (ur. 1960) – polski prawnik i komentator gospodarczy
 Tadeusz Gwiazdowski (1918–1983) – polski aktor

Inne 
 Gwiazdowski (herb szlachecki) – polski herb szlachecki